Balzert ist der Familienname folgender Personen:

 Heide Balzert (* 1955), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Helmut Balzert (* 1950), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Jakob Balzert (1918–1997), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Baltzer
 Balzer